Start the Fire – singolo degli Alcazar del 2005
 Start the Fire – singolo di Tarkan del 2006